ASalgótarjáni Beszterce KK egy megszűnt kosárlabdacsapat.

Története

Volt játékoskeret

Eredményeik 

Megszűnt sportcsapatok
Salgótarján sportélete
Wamsler SE Salgótarján
Magyar kosárlabdacsapatok